Borek Sedlák (ur. 15 czerwca 1981 w Jabloncu nad Nysą jako Vlastibor Sedlák) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu Dukla Liberec. W 2014 koordynator zawodów z cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego, od 2016 wicedyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Przebieg kariery

Początki 
W Pucharze Świata zadebiutował w wieku 19 lat w zawodach na skoczni mamuciej w Harrachovie, jednak bez powodzenia. Niedługo później zdobył brązowy medal na uniwersjadzie w Zakopanem. W kolejnych latach startował głównie w Pucharze Kontynentalnym (m.in. 7. i 9. miejsce w konkursach w Ispheming w styczniu 2002). Następne starty w konkursach Pucharu Świata zanotował dopiero w 2004 w Libercu, jednak dwukrotnie nie udało mu się wejść do drugiej serii.

Pierwsze punkty w PŚ 
Pierwszy punkt w Pucharze Świata uzyskał w 2005 w konkursie w Harrachovie (30. miejsce). 29 grudnia 2005 wygrywał konkurs Pucharu Kontynentalnego w Sankt Moritz. Zajął również 4. i 5. miejsce w konkursach w Titisee-Neustadt. Dobre występy zapewniły mu powołanie do reprezentacji na mistrzostwa świata w lotach narciarskich, dostał także szansę kolejnych startów w Pucharze Świata (trzykrotnie zajmując 38. pozycję).

Występ na ZIO w Turynie 
W 2006 nie znalazł się w reprezentacji swojego kraju na zimowe igrzyska olimpijskie w Turynie, co spotkało się z niezadowoleniem przyjaciół i fanów skoczka i wywołało falę krytycznych artykułów. Ostatecznie jednak Sedlák pojechał na igrzyska w miejsce kontuzjowanego Antonína Hájka – wystąpił we wszystkich konkursach, w zawodach indywidualnych zajmując 38. miejsce na skoczni normalnej i 40. na dużej.

Sezon 2007/2008 
Sezon 2007/2008 okazał się najlepszym w jego karierze. Wywalczył sobie miejsce w kadrze przed Turniejem Czterech Skoczni i utrzymał je już do końca sezonu. Siedem razy kwalifikował się do drugiej serii konkursów, najlepsze miejsce zajmując w Libercu – 17. Z dorobkiem 35 punktów zajął 47. miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata, wyprzedzając między innymi swojego rodaka, zdobywcę Kryształowej Kuli z sezonu 2005/2006, Jakuba Jandę.

Ciekawostki 
 Sedlák oficjalnie zmienił imię na Borek 22 listopada 2005; wcześniej nosił imię Vlastibor, od którego Borek jest zdrobnieniem.
 Swój rekord życiowy wynoszący 208 m ustanowił w 2010 roku w Oberstdorfie.
 Swój ostatni skok oddał w czerwcu 2014 podczas pokazowych zawodów w Lomnicy nad Popelkou

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Sedláka na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Sedláka na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy olimpijczycy
Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Ludzie urodzeni w Jabloncu nad Nysą
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001